La Coppa di Israele 1958-1959 è la 3ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata a Tel Aviv.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1958-1959

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1958
Pallacanestro nel 1959
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Tel Aviv